Вытянутый  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Вытянутый — ручей, правый приток р. Кывэквин, координаты 68°56' с.ш. 178°56' в.д., код ГКГН 767911.
 Вытянутый — хребет, севернее Олойского хребта, координаты 66°29' с.ш. 162°32' в.д., код ГКГН 784079.

См. также 
 Вытянутая
 Вытянутое
 Вытянутые